Zograf se može odnositi na:

Pojam 
 Zografi, naziv za slikare i ikonopisce u srednjem veku; takođe slikari opisivaoci životinja

Časopis 
 Zograf (časopis), časopis Instituta za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Udruženje 
 Zograf (društvo umetnika), slikarsko udruženje u Srbiji (1927 — 1933/40)

Građevine 
 Manastir Zograf, bugarski manastir na Svetoj gori

Ličnosti 
 Aleksandar Zograf, srpski strip autor
 Zograf Longin, srpski slikar i književnik